David Steuart est un nom pouvant désigner :

David Steuart Erskine (1742-1829), antiquaire et lord écossais
 (1747-1824), Lord Provost d'Édimbourg
David Steuart (1916-2010), homme politique canadien de la Saskatchewan

Voir aussi

Steuart, David